Джанго:

 Рейнхардт, Джанго (1910—1953) — французский джазовый музыкант.
 «Джанго» — украинская поп-рок группа.
 Джанго (настоящее имя Алексей Викторович Поддубный; род. 1969) — российский певец, автор-исполнитель, лидер группы «Джанго».
 Джанго — имя.
 «Джанго» — кинофильм, 1966, Италия—Испания, реж. Серджо Корбуччи.
 «Джанго» — кинофильм, 2017, Франция, реж. Этьен Комар.
 «Джанго» — сериал 2022 года.
 Django — платформа для создания веб-приложений.
См. также:

 Джанго Фетт — персонаж фантастической саги «Звёздные войны».
 «Джанго освобождённый» — фильм 2012 года.
 «Сукияки Вестерн Джанго» — фильм 2007 года.